Horvátország
Privlaka település Zára megyében
Privlaka, Perlaka település horvát neve Vukovár-Szerém megyében
Privlaka, mesterséges csatorna Lošinj szigetén